Hanck ist der Familienname folgender Personen:
 Henriette Hanck (1807–1846), auch: Marie Kirstine Henriette Hanck, dänische Schriftstellerin
 Swantje Hanck (* 1972 oder früher), auch: Swantje Hanck-Dehn, deutsche Verlagslektorin, Pressemitarbeiterin im Bundeskanzleramt und Bundestag; Referentin im Niedersächsischen Kultusministerium sowie Verlegerin
 Terry Hanck (* 1944), US-amerikanische Rockmusikerin, Saxophonistin und Sängerin

Siehe auch:
 Hancke
 Hanckes
 Hank
 Hanke